Zuschneid ist der Familienname folgender Personen:

 Hanna Zuschneid (1922–2010), deutsche Turnerin und Olympia-Teilnehmerin
 Irina Zuschneid (1911–1986), deutsche Architektin
 Karl Zuschneid (1854–1926), deutscher Musikpädagoge und Komponist